Likroclausia – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 2003 roku przez koreańskich biologów Ju-shey Ho &  Il-Hoi Kim.

Gatunek
Likroclausia namhaensis Ho & I.H. Kim, 2003

Przypisy 

Clausiidae